Договор Мира и Родства () — форма договора, которую китайцы использовали для заключения мира с «варварскими» народами. Впервые заключён в 197 году до н. э. с хуннским шаньюем Модэ. Суть договора состояла в том, что китайская принцесса выходила замуж за варварского владыку и император каждый год отправлял определённое количество «подарков» родственникам-варварам, а варвары обязывались не совершать набеги на Китай. Китайцы считали такой договор унизительным для своей империи и заключали его, только когда не имели сил, чтобы победить варваров.

Древний Китай
Формы брака
197 год до н. э.
Политика Китая